O kuniba é uma língua extinta (ou uma variedade da língua yine) da família linguística arawak falada no rio Juruá.

Vocabulário 
Vocabulário katukina (flora, fauna e artefatos culturais) recolhido por Nimuendajú e Valle-Bentes (1923: 215-217) e por Rivet e Tastevin (1919-1924: 298-325):

Ver também 
 Línguas aruaques

Ligações externas 
 Vocabulário Kuniba do Rio Juruá, recolhido em dezembro de 1921 com a índia Carolina em Manaus. Org. por Curt Nimuendajú.

Kuniba